Con conferenza di Ginevra si indicano diversi accordi politici che ebbero luogo a Ginevra, in Svizzera:

 conferenza navale di Ginevra del 1927 per discutere limitazioni agli armamenti navali;
 conferenza di Ginevra del 1931 per discutere sulla segnaletica stradale;
 conferenza di Ginevra del 1932 per discutere limitazioni generali alle armi;
 conferenza di Ginevra del 1954, tenutasi da aprile a luglio, per riportare la pace in Indocina e in Corea;
 conferenza di Ginevra del 1955 per discutere della sicurezza europea, della riunificazione tedesca, del disarmo e dello scambio culturale. I leader degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Sovietica, del Regno Unito e della Francia si incontrarono nel luglio del 1955;
 conferenza di Ginevra "Atoms for peace" del 1955, tenutasi dall'8 al 20 agosto, per iniziare uno scambio di informazioni fra le nazioni per uno sfruttamento pacifico dell'energia nucleare;
 conferenza di Ginevra del 1958, cominciata a ottobre, per discutere dei test nucleari; partecipavano il Regno Unito, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America;
 conferenza di Ginevra del 1973 per trovare una soluzione al conflitto arabo-israeliano;
 conferenza di Ginevra del 1984 per stabilire l'estensione della banda raditelevisiva fino a 108 MHz
 accordo di Ginevra del 2003, una proposta di pace extra-governamentale e non ufficiale per risolvere il conflitto arabo-israeliano.
 conferenza di pace Ginevra 2 del 2014 per individuare una soluzione alla guerra civile siriana.

Pagine correlate 
 Convenzioni di Ginevra
 Ginevra